Радкув (польск. Radków) — топоним.

 Радкув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят.
 Радкув (гмина, Влощовский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Влощовский повят, Свентокшиское воеводство. 
 Радкув (гмина, Клодзский повят) — городско-сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Клодзский повят, Нижнесилезское воеводство.